Schmidt hace referencia a varios artículos:

Toponimia 
  Teodoro Schmidt, comuna de Chile, en provincia de Cautín, IX Región de Araucanía.

Personas 
 Schmidt (apellido), de origen alemán.

Artistas 
  Joost Schmidt (1893-1948), pintor, tipógrafo y maestro del Bauhaus.
  Martz Schmidt (1922-1998), historietista.
  Kendall Schmidt (1990-), cantante, actor y bailarín.
  Harald Schmidt (1957-),  actor, humorista, columnista, animador, autor y locutor.
  Uwe Schmidt (1968-),  compositor, músico y productor de música.
  Joseph Schmidt (1904-1942),  tenor y actor.

Escritores 
  Arno Schmidt, (1914-1979), escritor y traductor.

Filósofos 
  Alfred Schmidt (1931-2012), filósofo y miembro de la segunda generación de la Escuela de Fráncfort.

Deportistas 
  Aki Schmidt, (1935-2016), futbolista.
  Birgit Fischer, (1962-), kayakista.
  Oscar Schmidt, (1958-), baloncestista.

Científicos 
  Erich Frederich Schmidt (1897-1964), arqueólogo.
  Teodoro Schmidt Weichsel (1834-1924), ingeniero alemán.
  Franz Schmidt (1751-1834), botánico alemán.
  Teodoro Schmidt Quezada (1879-1939), ingeniero y político, hijo del anterior.
  Franz Wilibald Schmidt (1764-1796), botánico y zoólogo checo.

Políticos 
  Helmut Schmidt (1918-), canciller.
  Romy Schmidt (1965), ministra durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Otros 
  Erhard Schmidt (1876-1959), matemático.
  Brian Schmidt (1967-), astrofísico.
  Eric Schmidt (1955-), exdirector de Google.